Termenul „Poprad” se poate referi la:
 Poprad, oraș în Slovacia
 Râul Poprad (), râu care străbate Slovacia și Polonia

Vezi și 
 Popper

Toponime slovace